O termo Gombe pode referir-se a:
 Gombe, estado da Nigéria
 Gombe (Nigéria), cidade do estado de Gombe, na Nigéria
 Gombe (Angola), cidade e comuna angolana, Angola

Desambiguações de topônimos
Desambiguação